Campo bezeichnet in der italienischen, portugiesischen und spanischen Sprache ganz allgemein ein Feld oder einen Platz.

Campo ist der Name folgender Ortschaften:

in Frankreich:

 Campo (Korsika), Gemeinde auf der Insel Korsika

in Italien:

 Gemeinde Campo Calabro, Kalabrien
 Gemeinde Campo di Giove, Provinz L'Aquila, Abruzzen
 Gemeinde Campo di Trens / dt.: Freienfeld, Südtirol
 Gemeinde Campo Ligure, Ligurien
 Gemeinde Campo nell’Elba
 Gemeinde Campo San Martino, Provinz Padua, Venetien
 Gemeinde Campo Tures / dt.: Sand in Taufers, Südtirol

in Kamerun:

 Campo (Kamerun), Ort in der Provinz Sud

in Mosambik:

 Verwaltungsbezirk Campo (Mosambik) im Distrikt Mopeia, Provinz Zambezia

in Portugal:

 Campo Maior, Kleinstadt
 São Martinho do Campo, Kleinstadt
 Campo (Barcelos), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Barcelos
 Campo (Reguengos de Monsaraz), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Reguengos de Monsaraz
 Campo (Valongo), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Valongo
 Gemeinde Campo (Viseu)
 Gemeinde Campo de Besteiros
 Gemeinde Campo de Víboras
 Gemeinde Campo do Gerês

in der Schweiz:

 Campo (Blenio) im Bleniotal, Kanton Tessin
 Campo (Vallemaggia), Gemeinde im Maggiatal, Kanton Tessin

in Spanien:

 Campo (Huesca), Gemeinde in Huesca 

in den Vereinigten Staaten:

 Campo (Colorado), Stadt
 Campo (Kalifornien), Dorf
 Campo Alto (Texas)
 Campo Bonito (Arizona)
 Campo Seco (Kalifornien)

Campo ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander de Campo (auch: Chandy Parambil; * um 1615, † 1687), Bischof der katholischen Thomaschristen in Indien und Apostolischer Vikar von Malabar
 Bobby Campo (* 1983), US-amerikanischer Schauspieler
 Carlos Ibáñez del Campo (1877–1960), chilenischer Militär und Politiker; zweimal Präsident Chiles
 Conrado del Campo (1878–1953), spanischer Komponist und Violinist
 Cristina Campo (1923–1977), italienische Schriftstellerin und Übersetzerin
 Divina de Campo (* 1984), britische Dragqueen und Sängerin
 Estanislao del Campo (1834–1880), argentinischer Dichter und Journalist
 Francis Peter de Campo (1923–1998), australischer Geistlicher, Bischof von Port Pirie
 Gabriel Martín del Campo, mexikanischer Fußballspieler
 George Campo, Pantomime, Vaudeville-, Varieté- und Burlesque-Künstler
 Gianni Da Campo (1943–2014), italienischer Autor, Filmregisseur und Übersetzer (Familienname ist Da Campo)
 Heymericus de Campo (auch Heimerich von Campen und Heimrich van de Velde; ~1395–1460), spätmittelalterlicher Scholastiker
 Iván Campo (* 1974), spanischer Fußballspieler
 José María Campo Serrano (1832–1915), kolumbianischer Staatspräsident von 1886 bis 1887
 Luis Felipe Gallardo Martín del Campo (* 1941), mexikanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Veracruz
 Marcelo Campo (1956–2021), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Nicolás del Campo y Rodríguez de Salamanca (1725–1803), spanischer Militär und Kolonial-Gouverneur
 Norbert A’Campo (* 1941), Schweizer Mathematiker (Familienname ist A’Campo)
 Pupi Campo (1920–2011), US-amerikanischer Latin-Jazz-Musiker und Bandleader

 Samuele Campo (* 1995), schweizerisch, italienischer Fußballspieler 
 Seve de Campo (* 1998), australischer Skilangläufer

Campo steht auch für:

 Campo (Einheit), italienisches Flächenmaß
 Campo (Pampa), spanisch-portugiesische Bezeichnung für die Pampa Uruguays und Brasiliens

Siehe auch:
 Camp
 Campa
 Campe
 Camposanto
 Campos (Begriffsklärung)
 Kampo
 Campeau
 Campeaux
 Del Campo